Інженер-лейтенант  ( — «здібність», «винахідливість»; і  — заступник, від lieu — місце і tenant — «посідає») .
 Інженер-лейтенант  — військове звання молодшого офіцерського, інженерно-технічного складу ВМФ в 1940-1971 роках, та у Радянській армії в 1960–1971.
 Інженер-лейтенант  — персональне звання середнього начальницького складу у Народному комісаріаті шляхів сполучення в 1943–1954.
Молодший інженер-лейтенант  — військове звання молодшого офіцерського, інженерно-технічного складу ВМФ в 1940-1971 роках, та у Радянській армії в 1960–1971.
Старший інженер-лейтенант  — військове звання молодшого офіцерського, інженерно-технічного складу ВМФ в 1940-1971 роках, та у Радянській армії в 1960–1971.

Військові звання
Знаки розрізнення залізничників України